Тулпан — река в России, протекает в Пермском крае. Устье реки находится в 262 км по левому берегу реки Колва. Длина реки составляет 42 км.

Описание 
Река берёт начало в западных предгорьях Северного Урала в 27 км к юго-востоку от деревни Тулпан. Протекает в северо-восточной части Чердынского района Пермского края. Течёт главным образом в северном и северо-западном направлениях. Впадает в Колву напротив деревни Тулпан. Ширина реки у устья 10—15 метров.

Притоки (км от устья) 
 река Селейка (лв)
 река Малый Вадываш (лв)
 17 км: река Большой Вадываш (лв)
 река Берёзовка (пр)
 24 км: река Гаревая Рассоха (лв)
 река Шанежная (пр)
 река Тулымка (пр)
 река Западная (лв)
 река Полуденная (лв)
 река Восточная Рассоха (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100005751
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100575
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района